Miejscowości w USA:
 Mazeppa – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Wabasha
Gminy w USA:
 Mazeppa (ang. Mazeppa Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Wabasha
 Mazeppa (ang. Mazeppa Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Grant

Zobacz też 
 Mazepa